Horton River ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Horton River (Amundsen-Golf), in den Nordwest-Territorien

in Australien:
 Horton River (Gwydir River), Nebenfluss des Gwydir River in New South Wales, Australien
 Horton River (Frankland River), Nebenfluss des Frankland River in Tasmanien, Australien